

Persone
 Andrea Mascagni (1917-2004) – politico, partigiano e musicista italiano
 Donato Arsenio Mascagni (1579-1637) – religioso, pittore e scultore italiano
 Luigi Mascagni (1885-1945) – politico italiano
 Mario Mascagni (1881-1948) – compositore, direttore d'orchestra e insegnante italiano
 Paolo Mascagni (1755-1815) – scienziato italiano
 Pietro Mascagni (1863-1945) – compositore italiano

Teatri
 Teatro Mascagni – teatro di Chiusi, in Toscana
 Teatro Mascagni – teatro di Livorno, in Toscana
 Teatro Mascagni – teatro di Popiglio, in Toscana

Altro
 Istituto superiore di studi musicali Pietro Mascagni – conservatorio della città di Livorno
 Terrazza Mascagni – piazzale sul lungomare della città di Livorno